Sint-Amanduskapel (Gent)
 Heilige Amanduskapel (Gent)
 Sint-Amanduskapel (Sint-Amandsberg)